Klim ist 
 ein dänischer Ort bei Fjerritslev auf der Insel Thy, Klim (Thy)

Klim ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Klim-Wirén (* 1972), deutsche Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Filmproduzentin
 Christopher Klim (* 1962), US-amerikanischer Schriftsteller
 Józef Piotr Klim (* 1960), polnischer Politiker
 Lesley Klim (* 1995), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Michael Klim (* 1977), australischer Schwimmer
 Ramuald Klim (1933–2011), sowjetisch-weißrussischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Klimm
 Kliem
 CLIM